Norauea Village kan syfta på:

Geografi

Kiribati 

 Norauea Village (ort i Marakei), Gilbertöarna, 
 Norauea Village (ort i Kuria), Gilbertöarna, 

Robotskapade Kiribatiförgreningar